Un trampolín es un instrumento para saltar, pero puede referirse también a:

Trampolín, una revista española publicada entre 1948 y 1959; o
Trampolín a la fama, un programa de televisión peruano emitido entre 1967 y 1996.
Gimnasia en Trampolín, disciplina Olímpica de la gimnasia desde Sídney 2000.